erekcja – powiększenie się narządu zbudowanego z tkanek jamistych
 erekcja pośmiertna – szczególny rodzaj priapizmu
 akt erekcyjny – dokument rozpoczynający w uroczysty sposób budowę